Blomkvist steht für:

 Kalle Blomkvist, literarische Figur von Astrid Lindgren, siehe Kalle Blomquist 
 Stella Blómkvist, Pseudonym einer isländischen Krimiautorin

Siehe auch:
 Blomqvist